Raser steht für:

 einen Verkehrsteilnehmer, der eine unangemessen hohe Geschwindigkeit wählt, siehe Raser

Raser ist der Familienname folgender Personen:

 Herren von Ras, mittelalterliches Adelsgeschlecht aus Mittelkärnten 
 Ernst Raser (* 1943), Schriftsteller und Judotrainer
 John Heyl Raser (1824–1901), amerikanischer Landschaftsmaler
 Josef Raser (1887–1966), österreichischer Politiker (LBd), Abgeordneter zum Nationalrat
 Stefan Raser (* 1986), österreichischer Sportschütze

Siehe auch:
 Rahser
 Rasen (Begriffsklärung)
 Rasser